Le tournoi de tennis de Hong Kong est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1993, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 13 au .

Wang Shi-Ting remporte le simple dames. En finale, elle bat Marianne Werdel, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Karin Kschwendt et Rachel McQuillan.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hong Kong
 Saison 1993 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1993
Hong Kong
1993 à Hong Kong
Tennis en septembre 1993